Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Marty Riessen 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Harold Solomon (campione)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Peter Fleming (semifinali)
 Cliff Drysdale (primo turno)

 Tom Gorman (quarti di finale, ritiro)
 Cliff Richey (primo turno)
 Sherwood Stewart (primo turno)
 Nick Saviano (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1979